Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa, XIV marquesa de Santa Cruz (Madrid, 3 de abril de 1914 - Madrid, 5 de enero de 2008), fue una noble española.

Biografía 

Casilda nació en Madrid el 3 de abril de 1914, siendo sus padres Mariano de Silva-Bazán y Carvajal-Vargas, XIII marqués de Santa Cruz, y Casilda Fernández de Henestrosa y Salabert. Hermanos menores suyos fueron Álvaro y María Luisa de Silva.

Luego de completar su educación en un convento, al estallar la Guerra Civil en Madrid y desatarse la persecución encarnizada contra la nobleza, se vio obligada a refugiarse junto a su familia en la legación argentina. Por varios meses, permanecieron con los cientos de refugiados asilados por las embajadas latinoamericanas hasta que en octubre de 1936 logró salir de España a través de Alicante junto a su hermana en un buque de la Royal Navy. A inicios de 1937, les siguieron sus padres. Establecidos, luego, en Sevilla, fue enfermera voluntaria hasta el fin de la guerra. 

A mediados de 1938 su hermano Álvaro, marqués del Viso y heredero de la familia, falleció a bordo del Canarias y para el fin de la guerra su padre se encontraba gravemente enfermo, por lo que fue ella quien tuvo que dedicarse a la recuperación de las propiedades confiscadas (entre ellas el palacio del Marqués de Santa Cruz) y las colecciones de arte perdidas. Fallecido su padre en 1940 se convirtió en la heredera legal del patrimonio y títulos de la casa de Silva, siendo que solo pudo lograr la sucesión de estos últimos muchos años después. 

En 1942, se casó en la iglesia de San Marcos (Madrid) con José Fernández Villaverde y Roca de Togores, hijo del político conservador Raimundo Fernández Villaverde y de Ángela Roca de Togores, I marquesa de Pozo Rubio. En ese tiempo, ministro destacado en Londres, sería uno de los diplomáticos más prominentes del régimen de Franco. La pareja tuvo cuatro hijos: Álvaro, actual marqués de Santa Cruz; Casilda, condesa de Carvajal; José Carlos, conde de Estradas; y Rafael, marqués de Arcicóllar.

En 1951, falleció su abuela paterna María Luisa de Carvajal-Vargas, IV duquesa de San Carlos, por lo que la heredó y se intituló V duquesa de San Carlos. Posteriormente, extintas otras ramas de la casa de Carvajal heredaría los condados de Carvajal y Castillejo.

Por más de catorce años, mientras duró la embajada de su esposo en Londres entre 1958 y 1972, fue líder de la sociedad española en la capital británica y defensora del retorno de la monarquía. El círculo de la pareja no solo lo conformaron políticos tory como Rab Butler o Sir Alec Douglas Home, sino también laboristas y exiliados republicanos como Salvador de Madariaga o Juan Negrin.

En 1976, el rey Juan Carlos I la nombró presidenta de la Cruz Roja española y desde esta posición se destacó por su intensa actividad y por su labor en ayuda internacional. Especialmente, gestionó el llamado internacional ante los terremotos de Nicaragua (1976) y Anatolia Oriental (1977), y el conflito del Líbano, y apoyó la implementación de la Media Luna Roja en Marruecos. Un año después de su nombramiento, fue elegida vicepresidenta de la Liga Internacional de Cruz Roja, conviritiéndose así en la primera española en ocupar un alto cargo dentro de la organización a la que perteneció activamente hasta 1989. La Federeación de Sociedades de la Cruz Roja la reconocería con la Medalla Henry Davison en 2007.

En 1987, falleció su madre y ella, a los 76 años, la sucedió como duquesa de Santo Mauro y condesa de Estradas. Al año siguiente, falleció también su esposo, por lo que pasó a ser marquesa viuda de Pozo Rubio.

Casilda de Silva falleció en Madrid el 5 de enero de 2008 a los 93 años. Fue enterrada en la finca de su propiedad "Los Hornillos" (Santander).

Matrimonio y descendencia 
De su matrimonio con José de Fernández-Villaverde, tuvo cuatro hijos:

 Álvaro de Fernández-Villaverde y Silva, XV marqués de Santa Cruz, V duque de Santo Mauro, VI duque de San Carlos, XVII Marqués del Viso, V Marqués de Pozo Rubio (Londres, 1943), expresidente de la Diputación de la Grandeza de España y de Patrimonio Nacional. Casado en primeras nupcias con Estrella Bernaldo de Quirós y Tacón, hija de los duques de la Unión de Cuba, y en segundas nupcias con Enriqueta Bosch y García Bravo.

 Casilda de Fernández-Villaverde y Silva, III Condesa de Carvajal (Madrid, 1945), exdirectora de Christie's España. Casada y luego divorciada de Antonio Eraso y Campuzano, hijo de los condes de San Javier.

 José Carlos de Fernández-Villaverde y Silva, VIII Conde de Estradas (Madrid, 1947), capitán de marina. Casado en primeras nupcias con María del Pilar Gutiérrez Martín y luego con María de los Dolores González García.

 Rafael de Fernández-Villaverde y Silva, XII Marqués de Arcicóllar (Madrid, 1949). Casado con Ofelia Schuder y García Menocal.

Títulos, tratamientos y distinciones

Títulos y tratamientos 
 1912-1944: Excelentísima señora Doña Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa
 1956-2008:  Excelentísima señora Marquesa de Santa Cruz

Fue XIV marquesa de Santa Cruz, V duquesa de San Carlos, IV duquesa de Santo Mauro, XII marquesa de Villasor, XVI marquesa del Viso, XVI marquesa de Arcicóllar, III condesa de San Martín de Hoyos, II condesa de Carvajal y II condesa de Estradas

Distinciones 
 Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica
 Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval
 Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia
 Gran Cruz de la Orden de la Estrella Polar
 Medalla Henry Davison de la Cruz Roja
 Madrina de botadura de la fragata «Álvaro de Bazán» F-101

Ancestros

Enlaces externos 
 Obituario
(en inglés) 
(en castellano).

Referencias

Bibliografía 

 Javier Baeza Valero (2008 - 2009) III estudio sobre: Casas nobles de España

Duques de Santo Mauro
Duques de San Carlos
Marqueses de Santa Cruz de Mudela
Marqueses de Villasor
Marqueses de Viso
Condes de Carvajal
Silva (linaje)
Grandeza de España
Condecorados con la Orden Civil de la Beneficencia
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Familia Carvajal y Vargas
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid